Hymenolepis kan syfta på:
 Hymenolepis (växt) – ett släkte korgblommiga växter.
 Hymenolepis (djur) – ett släkte plattmaskar.